Johann Ommerborn ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Josef Ommerborn (1863–1938), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Johann Peter Ommerborn (1762–1837), deutscher katholischer Pfarrer und Freiheitskämpfer